Арифов — фамилия.

Известные носители 
 Арифов, Атаназар (род. 1938) — Генеральный Секретарь Демократической партии «Эрк/Свобода» Узбекистана, учёный-физик, диссидент.
 Арифов, Ленур Ягъя (1938—2018) — советский и украинский учёный-физик и общественно-политический деятель.
 Арифов, Убай Арифович (1909—1976) — советский узбекский физик, академик АН Узбекской ССР (1956), президент АН Узбекской ССР (1962—1966).